Спајић је хрватско и српско презиме. Може се односити на:
 Љубиша Спајић (1926—2004), бивши југословенски фудбалер и тренер
 Петар Спајић Суљо (рођ. 1901), српски филмски и позоришни глумац
 Светлана Спајић (рођ. 1971), српска традиционална певачица, извођач, педагог, културни активиста и преводилац
 Урош Спајић (рођ. 1993), српски фудбалер

Референце 

Хрватска презимена‎
Српска презимена